Persona non grata est une locution latine qualifiant une personne qui n'est pas bienvenue. Cette locution est aussi utilisée comme titre de :
 Persona non grata livre de Jorge Edwards, ambassadeur du Chili de Salvador Allende à Cuba, 1973 ;
 Persona non grata, film d'Oliver Stone, 2003 ;
 Persona non grata, film de Sara Gilbert, 1995 ;
 Persona non grata, film français de Roschdy Zem, 2019 ;
 Persona non grata, un single de Bright Eyes, 2020 ;
 Persona non grata, album de Lacrim, 2021.